Munkholmen kan avse:

Munkholmen, Helsingfors – en del av Västra hamnen i Helsingfors stad
Munkholmens naturreservat –  ett litet reservat i Sigtuna
Munkholmen, Västerås – en historisk holme i centrala Västerås
Munkholmen, Värmdö – en ö öster om Björnö i Värmdö kommun
Munkholmen, Trondheim – en holme, en kvarts mil norr om Trondheim
Munkholmen, Vasa – en ö i Österbotten, Finland
Munkholmen, Pedersöre – en ö i Österbotten, Finland
Munkholmen, Pyttis – en ö i Kymmenedalen, Finland

Se även
 Stora Munkholmen
 Lilla Munkholmen